Priora ima više značenja:
 Priora, Lodi
 Priora, Napoli